

Anno 
 951 o 951 a.C.

Codici 
 951 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Highworth, nell'Oxfordshire, contea inglese

Matematica 
 951 – numero